El término Fano puede hacer referencia a varios lugares:
Fano, ciudad costera de Italia.
Fano, parroquia del concejo de Gijón, en Asturias, España.
La isla de Fanø o Fano, en Dinamarca, perteneciente a las islas Frisias.
El plano de Fano es un tipo de Plano proyectivo.
 Johan Fano, futbolista peruano.
 Fano Adriano, municipio situado en el territorio de la Provincia de Teramo, en Abruzos, Italia.